Меджеджа — топоним.

 Меджеджа — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Меджеджа — село в общине Козарска-Дубица Республики Сербской.
 Меджеджа — село в общине Сапна Федерации Боснии и Герцеговины.